VM i håndbold 1982 kan henvise til flere sportsbegivenheder
 VM i håndbold 1982 (mænd)
 VM i håndbold 1982 (kvinder)